Protodinastico – fase storica dell'Antico Egitto
Protodinastico – fase storica della Mesopotamia